Linn County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Linn County (Iowa)
 Linn County (Kansas)
 Linn County (Missouri)
 Linn County (Oregon)

Siehe auch:
 Lynn County